Köpings socken kan syfta på:
Köpings socken, Västmanland – numera del av Köpings kommun
Köpings socken, Öland – numera del av Borgholms kommun

Se även 
Köpinge socken i Skåne, numera del av Kristianstads kommun